é a trilha sonora dos jogos eletrônicos de RPG Phantasy Star, Phantasy Star II e Phantasy Star III produzidos pela Sega. O álbum contém faixas musicais dos jogos compostas por Tokuhiko "Bo" Uwabo e Izuho "Ippo" Takeuchi, com o arranjo de Takanobu Masuda. A trilha sonora foi lançada no Japão pela Sega/ em 1 de novembro de 1993 no preço de ¥ 3.700 com número de catálogo RS-1.

Faixas

Notas

Referências

Ligações externas

Phantasy Star